Джейкобс или Джекобс () — английская фамилия; также топоним.

Фамилия 
 Джейкобс, Арнольд (1915—1998) — американский тубист и музыкальный педагог.
 Джейкобс, Артур (1922—1973) — американский кинопродюсер.
 Джейкобс, Брэд (род. 1985) — канадский кёрлингист.
 Джейкобс, Гиллиан (род. 1982) — американская актриса.
 Джейкобс, Глен Томас (род. 1967; более известный как Кейн) — американский рестлер, страховой брокер, политик и актёр.
 Джейкобс, Джош (род. 1996) — американский хоккеист.
 Джейкобс, Джош (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Джейкобс, Джошуа Уэст (1843—1905) — американский генерал.
 
 Джейкобс, Ирвин (род. 1933) — американский инженер и бизнесмен, сооснователь Qualcomm.
 Джейкобс, Марк (род. 1963) — американский дизайнер.
 Джейкобс, Ричард (1925—2009) — американский предприниматель, основатель Richard E. Jacobs Group.
 Джейкобс, Хелен (1908—1997) — американская теннисистка и писательница.
 Джейкобс, Чоузен (род. 2001) — американский актёр кино и телевидения.

Двойная фамилия 
 Джейкобс-Смилли, Хелен Шелдон (1854—1926) — американская художница, жена Джорджа Генри Смилли.

Топоним 
  — городок в Висконсине (США).

Jacobs 
 
 
  — американская компания по производству самолётных двигателей:

См. также 
 Джекобс
 Джейкобсон
 Якобс